Iming ist der Name folgender Orte:

 Iming (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Iming (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Iming (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft von Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Imming